Дау — вітрильне судно з арабським вітрильним озброєнням, характерне для країн Аравійського півострова та Індійського океану .
 Дау — повіт міського округу Сяогань провінції Хубей (КНР).

Прізвище 

 Герард Дау (1613—1675) — нідерландський художник, що належить до кола «малих голландців».
 Джон Дау (1872-?) — шотландський футболіст.

Кінематограф 
 «Дау» — художній фільм про Льва Ландау.
 ДАУ — кіно-арт-проект (2019).